Il doppio  del Rijeka Open 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2011.

Adil Shamasdin e Lovro Zovko erano i detentori del titolo, ma Shamasdin quest'anno non ha partecipato.

Zovko ha fatto coppia con Dino Marcan, ma ha perso in finale Paolo Lorenzi e Júlio Silva 6–3, 6–2.

Teste di serie

  Alessio Di Mauro /  Simone Vagnozzi (quarti di finale)
  Jordan Kerr /  Travis Parrott (semifinali)

  Lovro Zovko /  Dino Marcan (finale)
  Paolo Lorenzi /  Júlio Silva (campioni)

Tabellone

Note 
 

Rijeka Open 2011